Ilija Lupulesku (* 30. Oktober 1967 in Uzdin (Provinz Vojvodina), Serbien) ist ein ehemaliger jugoslawischer und heute amerikanischer Tischtennisspieler. In Doppelwettbewerben ist er Vizeweltmeister und dreifacher Europameister.

Beginn 
Mit 9 Jahren erlernte der Linkshänder Ilija Lupulesku unter Anleitung des Trainers Jonica Bosika das Tischtennisspielen bei dem Verein STK Unirea Uzdin. Nachdem er mehrmals die Landesmeisterschaften der Schüler und Jugendlichen gewonnen hatte, wurde er 1983 in das WM-Aufgebot Jugoslawiens berufen.

Europameisterschaften der Schüler und Jugend 
Bei den Schüler-Europameisterschaften wurde Lupulesku im Einzel 1981 Dritter und 1982 Zweiter.

1983 erreichte er mit der Mannschaft Jugoslawiens bei der Jugend-EM Platz 3. Ein Jahr später besiegte er zusammen mit Zoran Primorac im Doppelendspiel die deutschen Fetzner/ Roßkopf, auch im Mixed holte er den Titel (mit Vesna Ojstersek). Im Einzel kam er auf Platz 3. 1985 verteidigte er mit Primorac den Titel im Doppel.

Europameisterschaften 
Von 1986 bis 2000 nahm Lupulesku – mit Ausnahme von 1994 – an allen Europameisterschaften teil. 1990 wurde er Europameister im Doppel (mit Primorac), 1988 im Mixed mit Jasna Fazlić und 1998 im Mixed mit Otilia Bădescu. Den zweiten Platz belegte er im Doppel 1988 (mit Primorac), 1998 (mit dem Griechen Kalinikos Kreanga) und 2000 (mit Kreanga) sowie im Mixed 1986 (mit Gordana Perkučin) und 2000 (mit Marie Svensson, Schweden).

Weltmeisterschaften 
Seit 1983 wurde Lupulesku für alle Weltmeisterschaften nominiert. 1987 wurde er Vizeweltmeister im Doppel mit Zoran Primorac. 1991 holte er Silber mit der Mannschaft.

Olympische Sommerspiele 
Silber im Doppel gewann er auch bei den Olympischen Sommerspielen 1988 mit Zoran Primorac.

USA 
Anfang der 2000er Jahre nahm Lupulesku die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Für die USA trat er 2004 bei den Olympischen Spielen und bei den Weltmeisterschaften ab 2006 an. 2002, 2003 und 2005 gewann er die USA-Meisterschaft im Einzel, 2003, 2004 und 2005 im Doppel.

Bundesliga 
In der Saison 2005/06 wechselte Lupulesku von seinem Heimatverein STK Unirea Uzdin zum SV Plüderhausen in die 2. Bundesliga, den er 2006 wieder Richtung USA verließ.

Privat 
Von 1992 bis 1997 war Lupulesku verheiratet mit Jasna Fazlić.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: Ein ideales Paar: Künstler Ilja Lupulesku und Knaller Zoran Primorac, Zeitschrift DTS, 1987/6 S. 28–31

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tischtennisspieler (Jugoslawien)
Tischtennisspieler (Vereinigte Staaten)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Jugoslawien)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Jugoslawe
Serbe
Geboren 1967
Mann
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)